Salvadores puede referirse a varios integrantes de una familia argentina que adhirieron activamente al Partido Unitario, incluyendo:

 Ángel Antonio Salvadores, Coronel, guerrero de la independencia.
 Bonifacio José María Salvadores, Funcionario.
 Desiderio María Salvadores, Teniente, guerrero de la independencia.
 Gregorio José Salvadores, Teniente Coronel.
 José María Salvadores, Funcionario.
 Juan José Salvadores, Capitán, guerrero de la independencia.
 Lucio Salvadores, Coronel, guerrero de la independencia.
 Lucio Calixto Salvadores, Teniente Coronel.
 Manuel Antonio Salvadores, médico.
 Pedro María de Alcántara Salvadores, Periodista.
 Toribio Salvadores, Sargento.